Города Ганы () — список наиболее крупных населённых пунктов Ганы. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Гане есть 80 городов с численностью более 5000 человек.

Список городов Ганы

Примечания

Ссылки 

 
Гана
Списки:Гана